Moritz von Egidy est le nom porté par :
 Moritz von Egidy (père), né en 1847 et mort en 1898, un militaire, philosophe, pacifiste et réformateur chrétien allemand ;
 Moritz von Egidy (fils), né en 1870 et mort en 1937, le fils du précédent, un capitaine de vaisseau allemand, commandant du croiseur Seydlitz durant la Première Guerre mondiale, ensuite membre de la SS au rang de SS-Hauptsturmführer.